Инјекција (неправилно ињекција, инекција) може бити:
Инјекција (медицина)
Инјективно пресликавање (математика)